Ženská dvouhra Mérida Open Akron 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do singlové soutěže méridského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o první ročník mexického turnaje konaného v yucatánském hlavním městě Méridě.

Vítězkou se stala 31letá Italka Camila Giorgiová, jež ve finále zdolala švédskou kvalifikantku Rebeccu Petersonovou za 2:23 hodiny po třísetovém průběhu 7–6, 1–6 a 6–2. Vzájemnou bilanci zápasů navýšila na 3–1. Ve třetí sadě otočila časnou ztrátu podání ze stavu gamů 0–2, aby si šňůrou šesti her zajistila trofej. V probíhající sezóně si italská světová osmašedesátka připsala premiérové turnajové vítězství, které na okruhu WTA Tour představovalo čtvrtý singlový titul v desátém odehraném finále. Petersonová přišla ve třetím přímém boji o titul o finálovou neporazitelnost.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Mérida Open
Tenis v Mexiku v roce 2023
WTA Tour 2023